Leo Gonçalves :
  (né en 1989), footballeur brésilien
 Leo Gonçalves (né en 1975), poète brésilien ayant écrit  Use o assento para flutuar (São Paulo, 2012) et das infimidades (Belo Horizonte, 2004)